«Карлик Нос» () — одна из самых известных сказок немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Входит в альманах «Александрийский шейх и его невольники».

Сюжет 
В одном безымянном городе Германии жил сапожник. Его жена Ганна и сын Якоб торговали на рынке овощами. Однажды, когда к их лотку подошла безобразная старуха и стала ругать товар, Якоб рассердился на её привередливость и высмеял внешность старухи. На это она обещала, что и он станет таким же. Как оказалось, это была ведьма, и её звали Травозная ( — знающая толк в травах). Когда Якоб помог ей донести покупки, в своём доме, где прислуживали антропоморфные морские свинки и белки, Травозная накормила его вкуснейшим супом.

Он заснул, и ему приснилось, что он семь лет служил старухе в обличье белки и даже стал отличным поваром. Когда Якоб проснулся и вернулся на рынок, оказалось, что действительно прошло семь лет, а он превратился в уродливого носатого карлика. Родители не узнали его и не поверили ему.

Тогда Якоб устроился к герцогу-гурману младшим гоф-поваром (в качестве испытания он приготовил датский суп с красными гамбургскими клёцками). Герцог ел его стряпню и нахваливал.

Однажды карлик Нос, как его стали называть, среди прочего купил на рынке гусыню Мими (которая на самом деле оказалась заколдованной девушкой). Она помогла ему испечь паштет «Сузерен» для герцога и его гостя — князя, а также найти для паштета очень нужную приправу — травку Вкусночиху ( — чихай с удовольствием), в которой Якоб узнал компонент того самого супа. В своей комнате он понюхал травку и расколдовался.

Сначала они с гусыней отправились к отцу Мими — волшебнику Веттербоку, который отблагодарил Якоба. Последний вернулся к родителям с приличной суммой денег. Герцог же объявил князю войну (это была «Травяная война»), но потом был заключён мир — через приготовление паштета «Сузерен» (это был «Паштетный мир»).

Переводы на русский 
 Ирина Татаринова (Карлик Нос)
 Михаил Салье (Карлик Нос
 Соломон Апт (Карлик Нос)
 А. Тихонов (Карлик Нос)
 Галина Шалаева (Карлик Нос)
 Сергей Седов (Карлик Нос)
 Эльвира Иванова (Карлик Нос)
 Леонид Яхнин (Карлик Нос)
 Н. Преображенская (Карлик Нос)
 С. Кузьмин (Карлик Нос)
 Н. Полевой (Карлик Нос)
 В. Найдёнов, Анна Ганзен (Карлик Нос)
 Антон Альникин (Карлик Нос)
 М. Салье (Карлик Нос)

Экранизации 
 Zwerg Nase (Австрия, 1921)
 Zwerg Nase (Германия, 1924)
 Zwerg Nase (ФРГ, 1953)
 Zwerg Nase (ФРГ, 1955)
 Zwerg Nase (ГДР, 1958)
 Карлик Нос (СССР, 1970)
 Zwerg Nase (ГДР, 1978)
 Zwerg Nase (Австрия, 1980)
 O nosaté čarodějnici (ЧССР, 1984)
 Zwerg Nase (ГДР, 1986)
 Zwerg Nase (ФРГ, 1991)
 Карлик Нос (Россия, 2003)
 Zwerg Nase (Германия, 2006)
 Zwerg Nase (Германия, 2008)

Аудиосказки 
 Карлик Нос — инсценировка С. Василевского, музыка Ю. Буцко, фирма грампластинок Мелодия, СССР, 1980

Утерянная (гипотетическая) экранизация 
Согласно воспоминаниям пользователей интернета, в 1980-е годы на советском телевидении был показан фильм «Легенда о бедном Якобе» или «Поучительная история Якоба», ужаснувший множество зрителей из-за своей гнетущей атмосферы безысходности. Документальных подтверждений его существования на данный момент не найдено, а история об утраченной экранизации стала практически городской легендой. В декабре 2021 года появилась информация о том, что этим фильмом могла быть утраченная болгарская экранизация 1975 года.

Примечания

Ссылки 
 Карлик Нос на Märchen.net

Литературные сказки
Книги 1826 года
Литературные произведения на немецком языке
Сон в фольклоре и литературе
Нос в культуре и искусстве